Padirac – comune francese nella regione dell'Occitania
 Abisso di Padirac – cavità nei dintorni di Rocamadour, Occitania, Francia sud-occidentale
 Cratere Padirac – cratere sulla superficie di 243 Ida
 Lago Padirac – lago in Canada
 Piazza Padirac – piazza a Parigi